Vihavainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), culturiste finlandais
 (né en 1957), chanteuse d'opéra finlandaise
 (né en 1947), historien finlandais
 (né en 1941), professeur finlandais en technologie du bois

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois